Diakoniekrankenhaus steht für folgende Einrichtungen in Deutschland:

 Diakoniekrankenhaus Bad Kreuznach
 Diakonie-Krankenhaus Harz, Elbingerode
 Diakoniekrankenhaus Halle, siehe Diakoniewerk Halle #Diakoniekrankenhaus
 Diakoniekrankenhaus Rotenburg, siehe Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg
 Diakonie-Krankenhaus Schwäbisch Hall, siehe Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall #Diakonie-Krankenhaus

Siehe auch:
 Diakonissenkrankenhaus